El Torneig de Wuhan 2018, oficialment conegut com a Dongfeng Motor Wuhan Open 2018, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier 5 Tournaments de la WTA. La cinquena edició del torneig es va celebrar entre el 21 i el 29 de setembre de 2018 al Optics Valley International Tennis Center de Wuhan, Xina.

La tennista bielorussa Aryna Sabalenka va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

WTA Tour 2018
2018